Светла́на Серге́евна Нере́тина (род. 28 апреля 1941) — советский и российский философ, специалист в области средневековой философии. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
В 1963 году окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и в 1967 году аспирантуру Института истории АН СССР.
Признавалась спустя многие годы: "Мне часто поминают, что по образованию я — историк". При этом же вспоминала: "Моя мать, узнав, что я собираюсь на философский факультет, в буквальном смысле встала передо мной на колени: «Куда хочешь, только не туда»".

В 1968—1971 годах работала в Ин-те всеобщей истории АН СССР: в секторе методологии истории (руководил М. Я. Гефтер), после роспуска сектора — в том же Отделе. В 1973—1975 гг. работала в издательстве «Прогресс» у Л. В. Карпинского. После исключения Карпинского из партии ушла и стала работать в Институте технической эстетики, затем, с 1976 по 1986 год — научным редактором в журнале «Природа». Кандидатская диссертация «Специфика познания Средневековья (на примере „Схоластической истории“ Петра Коместора)» (1978). В 1986—1988 годах работала в ИИЕТ АН СССР.

С 1988 года работает в ИФ РАН, сейчас главный научный сотрудник Центра методологии и этики науки, руководитель семинара «Проблемы онтологии», шеф-редактор философского журнала «VOX».Член редколлегии журналов «Идеи и идеалы», «Философия и культура». Автор более 200 работ.
Докторская диссертация «Специфика средневекового философствования. Концептуализм Петра Абеляра» (1994).

Профессор кафедры истории зарубежной философии РГГУ.

Входила в группу «Диалог культур» (рук. В. С. Библер).

Была замужем за А. П. Огурцовым, есть сын.

Была подругой Л. Тумановой

Работы 
Монографии
 Неретина С. С. Тропы и концепты. М., 1999. (В авторской редакции)
 Слово и текст в средневековой культуре. История: миф, время, загадка. М., 1993.
 Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Петра Абеляра. М., 1993, 1994.
 Верующий разум. К истории средневековой философии. Архангельск, 1995.
 Верующий разум: Книга бытия и Салический закон. Архангельск, 1995.
 Время культуры (в соавт. с А. П. Огурцовым). СПб., 2000.
 Концепты политического сознания (в соавт. с А. П. Огурцовым), 
 Пути к универсалиям (в с оавт. с А. П. Огурцовым). СПб, 2006.
 Точки на зрении. СПб., 2006.
 Реабилитация вещи (в соавт. с А. П. Огурцовым). СПб., 2010.
 Философские одиночества. М., 2009.
 Концепты политической культуры (в соавт. с А. П. Огурцовым). М., 2010.
 Произведение — Текст — произведение. СПб., 2012.
 Воскресение политической философии и политического действия. М., 2013.

Переводы
 Петр Абеляр. Тео-логические трактаты. М., 1995, 2-е изд., расшир., дополн. М., 2010.
 Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 2011.

Цитаты 

 ...Подчас личное неприятие чего-то освобождает от теоретического внимания к этому что-то.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте философского факультета РГГУ
 http://www.phil63.ru/s-s-neretina-teksty
 http://www.socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:cpppsy:155&type=person
 Интервью с С. С. Неретиной и А. П. Огурцовым об истории советской философии

Сотрудники ИИЕТ РАН
Женщины-философы России
Историки философии
Женщины-философы СССР